Лайстнер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лайстнер, Людвиг (1845—1896) — немецкий писатель.
 Лайстнер, Макс Людвиг Вольфрам (1890—1959) — британо-американский историк, антиковед и медиевист.